Hadramaout peut désigner :
 l'Hadramaout, une région historique du Yémen ;
 le gouvernorat de l'Hadramaout, l'un des gouvernorats du Yémen ;
 le Wadi Hadramaout, un fleuve du Yémen ;
 l'État kathiri dans l'Hadramaout, un ancien sultanat faisant partie du Yémen actuel.